Lynyrd Skynyrd — американський рок-гурт, утворений 1965 року у Джексонвіллі, Флорида, який звався  раніш: «The Wild Thing», «The Noble Five» та «One Per Cent» — а в 1972 прийняв назву «Lynyrd Skynyrd».
 Lynyrd Skynyrd 1991 — шостий студійний альбом американської групи Lynyrd Skynyrd, який був випущений 11 червня 1991 року.